Furra ist der Name folgender Orte:

 Großfurra, Ortsteil von Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Kleinfurra, Gemeinde im Landkreis Nordhausen, Thüringen

sowie der Name folgender Personen:

 Withego von Furra, Bischof von Meißen